

Patronyme 

 La famille de Stéphane Hessel :
 Franz Hessel (1880-1941), écrivain, traducteur et lecteur de maison d´édition allemand.
 Helen Hessel née Grund (1886-1982), épouse de Franz Hessel, journaliste de mode allemande.
 Stéphane Hessel (1917-2013), fils de Franz Hessel et d'Helen Hessel, résistant, diplomate, ambassadeur, écrivain et militant politique français.

Autres :
 Jos Hessel (1859–1942), marchand d'art, collectionneur et chroniqueur d'art français.
 Mats Hessel, (1963), hockeyeur suédois.

Homonymie
Homonymie de patronyme